Trutkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trutkobben, Korpo, Åboland, 
 Trutkobben och Aspkobben, Korpo, Åboland, 
 Trutkobben, Hangö, Nyland, 
 Trutkobben, Raseborg, Nyland, 
 Trutkobben, Kyrkslätt, Nyland, 
 Trutkobben, Helsingfors, Nyland,

Se även
Trutkobban
Trutkobbar
Trutkobbarna
Trutklobben
Trutklobbarna
Trutkläppen
Trutkläpparna

Robotskapade Finlandförgreningar